

Patronymes 
Tchourilov (masculin ; ) ou Tchourilova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Guennadi Tchourilov (1987-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe